Otematata ist der Name folgender geographischer Orte:

 Otematata (Neuseeland), Siedlung im Waitaki District der Region Otago auf der Südinsel von Neuseeland
 Otematata Fault, eine Verwerfung im Waitaki District
 Otematata River, ein Fluss im Waitaki District